TAIP steht für:

Taiwan Independence Party, Taiwan-Unabhängigkeitspartei, politische Partei in der Republik China (Taiwan)
TAIP (Partei), politische Partei in Litauen
Transportes Aéreos da Índia Portuguesa, ehemalige portugiesische Fluggesellschaft

Abkürzung